

Малетіно — село, Каменський район, Алтайський край
 Малетіно — присілок, Куртамиський округ, Курганська область